Mužská čtyřhra ASB Classic 2019 probíhala v první polovině ledna 2019. Do deblové soutěže aucklandského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl nejvýše nasazený pár Oliver Marach a Mate Pavić, který skončil v semifinále na raketách McLachlana se Struffem.

Vítězem se stal nenasazený japonsko-německý pár Ben McLachlan a Jan-Lennard Struff, který ve finále zdolal jihoafricko-novozélandské turnajové trojky Ravena Klaasena s Michaelem Venusem po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali druhou společnou trofej. McLachlan, jenž na Novém Zélandu vyrostl a jako dítě na turnaji dělal sběrače míčů, vybojoval čtvrtý deblový titul na okruhu ATP Tour. Pro Struffa to bylo druhé takové turnajové vítězství. Celková finálová bilance dvojice Klaasen a Venus činila po turnaji 1–5.

Nasazení párů 

  Oliver Marach /  Mate Pavić (semifinále)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinále)
  Raven Klaasen /  Michael Venus (finále)
  Łukasz Kubot /  Horacio Zeballos (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

ASB Classic 2019